

Білово — місто, окружний центр, Кемеровська область
 Білово — присілок, Варгашинський район, Курганська область
 Білово — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Білово — село, Ребріхинський район, Алтайський край
 Білово — село, Усть-Пристанський район, Алтайський край